Ви́ктор Серге́евич Васи́льев:
 Васильев, Виктор Сергеевич (род. 1959) — советский футболист.
 Васильев, Виктор Сергеевич (род. 1987) — российский биатлонист.